Monkey D. Dragon, conocido como el Peor Criminal del Mundo, es un personaje que aparece en el manga y anime One Piece, creado por Eiichirō Oda. Es el comandante supremo del Ejército Revolucionario y el criminal más buscado y peligroso del mundo. Es el padre de Monkey D. Luffy y la mayor amenaza del Gobierno Mundial.

Apariencia 
Dragon generalmente viste una larga túnica verde (de color negro en el manga) con su atuendo de revolucionario; de color blanco en el anime y naranja en el manga. Tiene el pelo negro y un tatuaje en el lado izquierdo de su rostro de color rojizo. Posee un poco de barba en su mentón y a menudo es visto esbozando una sonrisa. Tras el salto temporal, el pelo de Dragon ha crecido un poco más, llegándole a la espalda.

Veintidós años antes del comienzo de la serie, en la ejecución de Gol D. Roger, Dragon aún no tenía el tatuaje en su rostro.

Historia

Pasado 
La historia de Dragon permanece casi toda en el misterio, excepto que nació en el Reino de Goa. En algún momento anterior a la destrucción de Ohara, Dragon conoció tanto al doctor Vegapunk como al arqueólogo Clover, con quienes aparentemente logró llevarse bien. También llegó a formar parte de una organización llamada Luchadores Libertarios cuya naturaleza y origen no se conocen.

La visita a Ohara 
Hace veintidós años, Dragon viajó a la isla de Ohara en el West Blue para mostrar sus respetos a todos los arqueólogos que fueron asesinados durante la buster call que arrasó con la isla días antes. Allí casualmente volvió a coincidir con Vegapunk, quien viajó a la isla con el mismo propósito y le contó sus intenciones de crear un ejército para combatir la tiranía del Gobierno Mundial. Ese mismo año Dragon, junto a Bartholomew Kuma y Emporio Ivankov, fundó el Ejército Revolucionario, teniéndolo a él como su líder absoluto.

Tres años después de la creación del Ejército Revolucionario, tuvo un hijo con una mujer desconocida. Se desconoce por qué dejó a Luffy al cuidado de su abuelo Garp en vez de él mismo, aunque lo más seguro es que sea para protegerlo. En algún punto creó el ejército revolucionario convirtiéndose en su líder y los ideales del mismo comenzaron a esparcirse por el mundo. Una a una, naciones comenzaron lentamente a apoyarlo, a veces por medio de las armas. Dragon también estuvo presente en la ejecución de Gol D. Roger.

Llegada a Goa 
Diez años antes del comienzo de la serie, Dragon regresó a su hogar en el Reino de Goa después de escuchar del plan por los ciudadanos de destruir Gray Terminal y la gente con el fin de mostrar una mejor visión para los Nobles Mundiales que llegarían en esos días. Después de presenciar el dolor de su propio pueblo por medio de Sabo, Dragon decreta un "plan" para salvar a la gente y avergonzar al gobierno, que es la creación de un holocausto para permitir a la gente de la Montaña Basura escapar y unirse a él.

Debido sus acciones, los nobles simplemente notaron que los restos carbonizados de su quema de la montaña eran menos de lo previsto. En algún momento después de eso, atracaron en la villa Shimotsuki para alimentación y suministros, casualmente cerca de donde Roronoa Zoro estaba entrenando. Allí, Dragon es visto en su barco, siendo regañado por los demás por llegar tarde. Dragon había traído a Sabo, que había sido atacado por un Noble Mundial, hundiendo su barco en el que iba y casi terminando ahogado, pero Dragon le agarra la mano y le ayuda a salir del agua cogiéndolo en brazos y transportándolo a su barco para que sus compañeros revolucionarios atendiesen sus heridas, llevándolo a Baltigo junto a ellos. Después de que Sabo se recuperara, él decidió unirse a los revolucionarios, convirtiéndose luego en el segundo al mando.

Saga del East Blue

Arco de Loguetown 
Su primera aparición fue en Loguetown, donde salvó a su hijo, Luffy, del capitán de la Marina Smoker. En ese momento una ráfaga de viento azotó Loguetown llevándose y mandando lejos a Luffy, Smoker y Buggy el Payaso.

Saga de Water 7

Arco del regreso a Water 7 
En Baltigo, Dragon se encontraba mirando la nueva recompensa de Luffy cuando uno de sus hombres estaba a punto de decirle que Luffy era el nieto del vicealmirante Garp. Sin embargo, Dragon lo interrumpió al salir de la habitación. En el balcón del castillo comentó que la verdadera naturaleza del mundo será respondida y que se encontrará con Luffy nuevamente.

Saga de la Guerra en la Cumbre

Arco de 3D2Y 
Después de la muerte de Barbablanca y la liberación de los esclavos en Tequila Wolf, Dragon expresó su deseo de ver a uno de los esclavos: Nico Robin, la arqueóloga de la tripulación de su hijo y la único sobreviviente del Incidente de Ohara.

También después de la Batalla de Marineford, varios revolucionarios le preguntaron a Dragon si realmente era el padre de Monkey D. Luffy, tal como lo dijeron los periódicos. Dragon confirmó casualmente ese hecho, para sorpresa de sus subordinados.

Dragon aparece nuevo en su cuartel general hablando con Ivankov a través de un den den mushi. Ivankov le dice a Dragon acerca de un artículo del periódico sobre Luffy y comenta sobre lo mucho que se parece a Dragon. Dragon le informa a Ivankov que un día tendrán que reunir a los líderes revolucionarios repartidos por todo el mundo. Dragon a continuación, le comenta a Ivankov lo que ha sucedido con Kuma.

Saga de Whole Cake Island

Arco de Zou 
Dos años después Dragon se quedó sorprendido por la derrota de los Piratas Donquixote, además del colapso del tráfico ilegal de armas, diciendo que el Gobierno Mundial no se quedará de brazos cruzados con ese tema. Koala le informa sobre el Mineral de Licor de Hierro que encontraron en muchas de las armas robadas y le ordena convocar a todos los líderes del Ejército Revolucionario.

Desde las cubiertas del mundo: arco del hombre de los 500.000.000 
Mientras las noticias de lo ocurrido en Dressrosa con los Piratas de Sombrero de Paja se esparcían por el mundo, en Baltigo, Dragon junto a Koala y Sabo observaron sus nuevos carteles de recompensa.

Arco de Whole Cake Island 
Tiempo después, un periódico relató el ataque de Barbanegra contra Baltigo, base de los revolucionarios. Durante el asalto, la base fue destruida, sin embargo, la ubicación de Dragon y el destino de los revolucionarios seguía siendo desconocido.

Saga del País de Wano

Arco del Levely 
El Ejército Revolucionario logró escapar de la destrucción de Baltigo moviendo su base a Momoiro Island. Mientras esperaban la llegada de los comandantes del ejército, Dragon le habló a Sabo para terminar de discutir el plan para declarar la guerra a los Nobles Mundiales durante el Levely.

Arco del País de Wano 
Después del Levely, Dragon es visto junto a varios revolucionarios leyendo una terrible noticia sobre Sabo. Ante la conmoción general, Dragon alegó a sus subordinados la necesidad de confirmar por ellos mismos la noticia.

Saga final

Arco de Egghead 
Tras darse la noticia de que Sabo seguía vivo Dragon se enfadó, afirmando que si de verdad fue él quien mató al rey Nefertari Cobra no le perdonaría y le preguntó a Kuma si vio lo que ocurrió, pero no obtuvo ninguna respuesta. Justo en ese momento, Sabo llamó a los revolucionarios por den den mushi para comunicarles todo lo que descubrió durante el Levely, a lo que Dragon se limitó a escuchar en silencio.

Personalidad 
La personalidad de Dragon es, sobre todo, desconocida y enigmática, debido a los innumerables misterios que le rodean y su afamada discreción. A pesar de esto, cree fielmente en el destino y tiene un aparente amor por la libertad. Mantiene una seriedad inquebrantable cuando habla de su cruzada, advirtiéndole a sus subordinados que el conflicto contra el Gobierno Mundial sería amplio y extenso. A menudo muestra preocupación por su lucha contra la opresión del gobierno y las personas inocentes, rescatando de un incendio —provocado por los nobles mundiales— a los habitantes de Gray Terminal y ofreciéndoles formar parte de su movimiento revolucionario. Sus apariciones siempre se asocian con una sonrisa.

Dragon tiene la costumbre de mirar siempre hacia el East Blue cuando el viento cambia. Según su camarada revolucionario, Ivankov, es porque tiene una familia en ese mar.

Relaciones

Familia 
Monkey D. Garp
Dragon es el hijo del famoso vicealmirante de la Marina Monkey D. Garp Ninguna interacción se ha visto entre los dos, sin embargo Garp parece no darle demasiada importancia a lo que su hijo está haciendo y a su prominente posición como el criminal más buscado del mundo. Incluso Garp se rio cuando se dio cuenta de que no debería decirle a la gente ese tipo de información. No obstante parece que sí saben uno del otro con regularidad pues Garp dice que la razón de que Dragon estuviese en Loguetown fue para ver a Luffy entrar al Grand Line.

Monkey D. Luffy
Dragon es el padre de Luffy Al igual que su padre Garp, Dragon parece mantener altas expectativas hacia Luffy. Aunque no se han encontrado personalmente (como padre e hijo), Dragon parece apoyar las acciones de Luffy; parece esperar ansiosamente encontrarse con su hijo en el Nuevo Mundo. Según Ivankov, Dragon siente nostalgia por su hogar y por Luffy, porque dijo que Dragon de vez en cuando miraba en dirección al East Blue.

Vegapunk
Dragon ha sido amigo de Vegapunk desde hace más de veinte años, manteniendo todavía en la actualidad contacto. Parecen tener una gran confianza mutua ya que Dragon le reveló sus intenciones de crear el Ejército Revolucionario sabiendo que Vegapunk trabajaba para la organización y a su vez Vegapunk (concretamente Shaka) le confesó que no le quedaba mucho tiempo de vida.

Otros
La esposa de Dragon no ha sido mencionada, sin embargo en uno de los suplementos llamados Grand Line Times en los que se en listan hechos de la serie que no han aparecido en el manga, un signo de interrogación se puso en el lugar donde estaría el nombre de su madre, implicando que posiblemente se revele su identidad en el futuro.

Enemigos 
Gobierno Mundial
Debido al hecho de que es el líder de la mayor fuerza antigubernamental del mundo, Dragon es considerado el criminal más peligroso y buscado por el Gobierno Mundial. Nico Robin afirma que muchas personas y organizaciones (especialmente los piratas) generalmente tratan de evadir al Gobierno Mundial y no van directamente contra él, pero en el caso de Dragon su meta es derrotarlo completamente.

En la Guerra contra Barbablanca Ivankov participó en favor al hijo de su jefe donde se descubrió que Bartholomew Kuma era un infiltrado de estos. En Tequila Wolf rescataron a gente obligada a trabajar como esclava por el Gobierno, también durante años han intentado detener a Donquixote Doflamingo en Dressrosa.

Realeza
Dragon ha demostrado estar en contra de la Realeza, aunque se desconoce si simplemente en casos en que esta es injusta con el pueblo como en Goa, además de por el hecho de que varios países han echado abajo, debido a las ideas de revolución, sus monarquías y que en el Consejo de Reyes se habló sobre lo peligroso que era Dragon para ellos.

Poderes 
Es el líder de los revolucionarios y tiene pleno dominio de la organización. Ha habido algunos indicios de que Dragon puede ser una persona increíblemente poderosa, el Gobierno Mundial le ha apodado como el "hombre más buscado del mundo" y temían enormemente la posibilidad de que se rebelasen contra ellos junto con Barbablanca, que se convirtió en una poderosa amenaza por derecho propio, además de ser hijo del legendario marine Garp y padre de Luffy, un notorio pirata.

Una prueba de su gran poder es que el entrenó a Sabo, el segundo al mando en los revolucionarios, que de niño ya era un luchador fuerte, logrando con su entrenamiento que años después Sabo fuera capaz de estar al mismo nivel que Fujitora, almirante del Cuartel General de la Marina.

Cuando Sengoku le dijo a todos de su relación con Luffy, la mayoría de la gente estaba atónita, incluyendo a Gecko Moria, por aquel entonces miembro de los Siete Señores de la Guerra y a los miembros de los Piratas de Barbablanca, gente muy poderosa bajo las órdenes de Barbablanca, el pirata más poderoso. Esta reputación era suficiente para que Luffy fuera marcado como una amenaza potencial para el futuro.

Tiene subordinados poderosos como su comandante Emporio Ivankov e Inazuma que, en comparación, son de rango inferior, aparte de que su segundo al mando Sabo pudo combatir solo con Burgess y Diamante que trabajan como Comandantes de temibles piratas (Un Emperador Pirata y un Señor de la Guerra) antes de comerse la fruta Mera Mera que aumentó enormemente su poder situando el poder de su jefe a un nivel similar a un Emperador.

Ivankov comenta sobre la fuerza de voluntad de Luffy por vivir y su descomunal poder y que es sólo ayuda para probar la idea de que él es en verdad el hijo de Dragon, lo que implica que Dragon tiene una fuerza de voluntad similar.

Cuando Dragon llegó a Goa, el pueblo se dio cuenta de que había viento extra ese día, similar a la vez que no nevó por todo un día en la isla de Drum debido a la presencia de Portgas D. Ace. También es notable señalar que cada vez (además de la sede del Ejército Revolucionario) que ha aparecido llega una tormenta o ya está ahí.

Referencias 

Personajes de One Piece
Mexicanos ficticios